Home Dead — перший міні-альбом датської групи Kashmir.

Композиції 
 Undisturbed – 2:42
 Home Dead – 5:06
 The Ghost Of No One (feat. Randi Laubek) – 5:53
 Miss You – 5:22
 Just A Phase – 3:27
 Mom In Love, Daddy In Space – 5:06
 Gorgeous – 6:39

Джерела 
 Home Dead  allmusic
 Home Dead  last.fm

Альбоми Kashmir